Sărulești je název více míst v Rumunsku

 Sărulești (župa Buzău) – obec v župě Buzău
 Sărulești (župa Călărași) – obec v župě Călărași
 Sărulești (Lăpușata) – část obce Lăpușata v župě Vâlcea